«Мезёкёвешд-Жори СЕ» (; или просто «Мезёкёвешд») — профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

Цвета команды: жёлто-синие.

Всю свою историю играл в низших дивизионах. В сезоне 2012/13 выиграл Национальный чемпионат II (Восток) и получил право впервые в истории играть в высшем дивизионе.

Стадион 
Название: спортивная площадка MSE, вместимость около 3000 человек, есть 40 VIP-мест. Есть искусственное освещение.

Состав

Достижения 
 Победитель Национального чемпионата II (Восток): 2012/13
 Финалист Кубка Венгрии: 2020

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Венгрии